Alfred Jan Schmidt (1888–1968) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych z jednym okuciem
 Alfred Schmidt (1897–1947) – zbrodniarz hitlerowski
 Alfred Schmidt od 1936 Ain Sillak (1898–1972) – estoński sztangista, srebrny medalista Letnich Igrzysk Olimpijskich 1920, trzykrotny rekordzista świata
 Alfred Schmidt-Respinger – szwajcarski chemik
 Alfred Schmidt (1931–2012) – niemiecki filozof i socjolog
 Alfred Aki Schmidt (1935–2016) – niemiecki piłkarz i trener